Adm Smith kan avse:

 Adam Smith (1723–1790), skotsk filosof och nationalekonom
 Adam Smith (fotbollsspelare) (född 1991), engelsk fotbollsspelare
 Adam Smith (politiker) (född 1965), amerikansk politiker, demokrat, kongressrepresentant för Washington